

Латинская церковь

Польская православная церковь

Украинская грекокатолическая церковь

Старокатолические Церкви

Евангелическая церковь Аугсбургского исповедания Польши (лютеранская)

Ссылки 

Польша